Ньюри:

 Ньюри — город в Северной Ирландии.
 Ньюри — река в графстве Даун, Северная Ирландия.
 Ньюри — тауншип в округе Фриборн, Миннесота, США.
 «Ньюри Сити» — североирландский футбольный клуб.
 Ньюри и Мурн — административный регион на юго-востоке Северной Ирландии.